El Torneig de Barcelona 2019, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2019 i Trofeu Comte de Godó 2019, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 67a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'abril del 2019 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el segon títol de la temporada.

Individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019

2019 a Catalunya